Александр Левенталь:
 Левенталь, Александр Иванович (1802—1895) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (полковник; № 8891 от 1 февраля 1852)
 Левенталь, Александр Густавович (1832—1885) — российский врач, действительный статский советник, гласный Московской городской думы.
 Левенталь, Александр Соломонович (род. 1959) — художник, ювелир, реставратор.